4-й чемпионат мира по биатлону прошёл в Финляндии, в Хямеэнлинне в 1962 году.

В программе чемпионата была одна дисциплина — мужская индивидуальная гонка на 20 км, прошедшая 4 марта 1962 года. По её итогам по трём лучшим результатам от каждой страны сформирован командный зачёт. В соревновании приняли участие 40 спортсменов, представлявших десять стран — девять европейских и США.

Индивидуальная гонка на 20 км

Неофициальный командный зачёт

Зачет медалей

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты индивидуальной гонки. the-sports.org

Биатлон
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Финляндии